

Géographie

Communes françaises
 Bourneville est une commune française de l'Eure.
 Bourneville est une ancienne commune française de l’Eure-et-Loir, intégrée à celle de Guillonville le  sur ordonnance royale de .

Personnalités
 Désiré-Magloire Bourneville est un neurologue français

Santé
 Sclérose tubéreuse de Bourneville, maladie génétique.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France